Luitpoldlinde ist der Name folgender Naturdenkmale:

 Luitpoldlinde in Battweiler, siehe Liste der Naturdenkmale in Battweiler
 Luitpoldlinde in Bissersheim, siehe Liste der Naturdenkmale in Bissersheim
 Luitpoldlinde in Contwig, siehe Liste der Naturdenkmale in Contwig
 Luitpoldlinde in Elmstein, siehe Liste der Naturdenkmale in Elmstein
 Luitpoldlinde in Großsteinhausen, siehe Liste der Naturdenkmale in Großsteinhausen
 Luitpoldlinde in Olsbrücken, siehe Liste der Naturdenkmale in Olsbrücken